Il Campionato Carioca 2017 è stata la 116ª edizione del Campionato Carioca.

Squadre partecipanti

Primo Turno 
Nel primo turno le ultime quattro squadre dello scorso campionato e le due neopromosse si affrontano in un girone unico, dove le prime due si qualificano al campionato mentre le altre si affronteranno nei playoff retrocessione.

Fase Campionato

Taça Guanabara

Gruppo A

Gruppo B

Play-off

Taça Rio

Gruppo A

Gruppo B

Play-off

Playoff Retrocessione

Classifica complessiva

Fase Finale

Semifinali

Finale

2017
Calcio nel 2017